Dörsenthin ist der deutsche Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Dörsenthin, ehemals im Kreis Köslin, heute Stadtteil von Koszalin; siehe: Dzierżęcino
 Dörsenthin, ehemals im Kreis Schlawe; siehe: Dzierżęcin